«Can't Stop Me» puede referirse a:

 Can't Stop Me (2012), canción de Afrojack con Shermanology. 
 Can't Stop Me (2012), canción de Denise Rosenthal.